Bahreïn peut désigner :
 le royaume de Bahreïn, un État du golfe Persique couvrant l'archipel du même nom ;
 l'île de Bahreïn, l'île principale du royaume de Bahreïn ;
 le golfe de Bahreïn, un golfe du golfe Persique baignant l'archipel de Bahreïn.

Homonymie de toponyme